Steve Cooper, angol labdarúgó (* 1955)
 Steve Cooper, angol labdarúgó (1964–2004)
 Steve Cooper, walesi labdarúgó, labdarúgóedző
 Stephen Cooper, amerikaifutball-játékos
 Stephen Cooper, amerikai író
 Stephen Cooper, brit jégkorongozó
 Stephen Cooper, a Warner Music Group vezérigazgatója
 Stephen Cooper, brit paralimpikon